Маликов Віктор Васильович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Маликов Кубаничбек Іманалійович (1911—1978) — киргизький радянський письменник, перекладач.
 Маликов Степан Федорович — партійний і господарський діяч СРСР, один з організаторів партизанського руху на території України в 1941—1944 роках.

Див. також 
 Маліков